MSL steht als Abkürzung für:

 Major Soccer League, US-amerikanische Hallenfußballliga
 Mars Science Laboratory, Marsmission der NASA
 Materials Science Laboratory, Experiment an Bord der Internationalen Raumstation (ISS)
 Mean Sea Level („mittlerer Meeresspiegel“), siehe Höhe über dem Meeresspiegel

 mIRC Scripting Language, Scriptsprache des IRC-Clients mIRC
 Moisture Sensitivity Level („Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwert“) in der Halbleitertechnik
 Mzansi Super League, südafrikanische Profiliga im Twenty20-Cricket
 Master Species List, Liste der offiziell bestätigten Virustaxa bis herunter zur Art (Spezies), herausgegeben vom International Committee on Taxonomy of Viruses

Abkürzung